Ониние Уилфред Ндиди (; родился 16 декабря 1996 года, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Лестер Сити» и сборной Нигерии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Ндиди начал карьеру в бельгийском клубе «Генк». 31 января 2015 года в матче против «Шарлеруа» он дебютировал в Жюпиле лиге. 15 января 2016 года в матче против «Зюльте-Варегем» Уилфред забил свой первый гол за «Генк». В конце 2016 года английский «Лестер Сити» предложил за Ндиди 15,5 млн фунтов. В начале 2017 года Уилфред присоединился к «лисам». 14 января в матче против «Челси» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В апреле в поединке против «Сток Сити» Уилфред забил свой первый гол за «Лестер Сити».

Международная карьера 
В 2013 году Уилфред в составе сборной Нигерии до 20 лет принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Кубы и Южной Кореи.

Летом 2015 года он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире Ндиди сыграл в матчах против команд Бразилии, Северной Кореи, Венгрии и Германии.

8 октября 2015 года в товарищеском матче против сборной ДР Конго Ндиди дебютировал за сборную Нигерии.

В 2018 году Ндиди принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Хорватии, Исландии и Аргентины.

В 2019 году Ндиди завоевал бронзовые медали Кубка Африки 2019 в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Бурунди, Гвинеи, Мадагаскара, Туниса, Алжира, ЮАР и Камеруна. 

В 2022 году Ндиди во второй раз принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Судана, Гвинеи-Бисау и Туниса.

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 19 / забито голов: 0; победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6.

Достижения 

«Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Лестер Сити»